Altglashütten ist der Name folgender Orte:

 Altglashütten, Ortsteil von Feldberg, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, siehe Feldberg (Schwarzwald) #Gemeindegliederung
 Altglashütten (Wüstung), Wüstung im Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Altglashütten, deutscher Name von Óbánya, Gemeinde in Ungarn